Heterooecium är ett släkte av mossdjur. Heterooecium ingår i familjen Tendridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Heterooecium